55 jezior w Polsce:
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Nowe
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Kęsowo 
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Borzytuchom
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Bytów
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Miastko
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Studzienice
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Brusy
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Konarzyny
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Czarne
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Przodkowo
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Stężyca
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Lipusz
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Wicko
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Osieczna
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Osiek
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Skarszewy
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Gniewino
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Linia
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Luzino
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Szemud
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Kruklanki
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Ryn
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Susz
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w Olsztynie
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Barczewo
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Łukta
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Miłakowo
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Witkowo 
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wierzbinek
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Kaczory
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Łobżenica
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Łobżenica 
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Krajenka
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik, położona na Równinie Drawskiej
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Kalisz Pomorski
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Świeszyno
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Kozielice
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Biały Bór
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno
 Czarne Jezioro – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz

Zobacz też 
 Jezioro Czarne
 Jezioro Czarne Małe
 Jezioro Czarne Dolne
 Jezioro Czarne Górne